Бирёэн:

 Бирёэн — округ в Индонезии;
  — город в Индонезии.